Grace Park (glumica), američko-kanadska glumica
 Grace Park (golf), južnokorejska profesionalna golferica